Luminosità – in fisica delle particelle, il numero di eventi per sezione d'urto per unità di tempo
 Luminosità – in astronomia, la quantità di energia emessa da una stella in un dato tempo
 Luminosità (tecnicamente "brillanza", in inglese brightness) – in percezione, riferita a una sorgente o a una superficie è la percezione della quantità di luce prodotta da quella sorgente o riflessa da quella superficie